antycypacja (genetyka) – antycypacja genetyczna
 antycypacja (językoznawstwo) – upodobnienie wsteczne
 antycypacja (muzyka) – wyprzedzenie akordu
 antycypacja (psychologia) – przewidywanie zdarzenia
 antycypacja – presupozycja (logika)